Au diable vauvert, une maison d'édition indépendante française.
 Au diable Vauvert (sur le Wiktionnaire), une locution adverbiale.